Лауристин — фамилия. Известные носители:
 Лауристин, Йоханнес Хансович (1899—1941) — эстонский революционер, политик и писатель, советский государственный деятель.
 Лауристин, Марью (род. 1940) — эстонский социолог и политик.
 Лауристин, Ольга Антоновна (1903—2005) — эстонская революционерка, советский партийно-государственный деятель.